Europa — continente
Europa (província romana) — província romana tardia na Diocese da Trácia
Europa (mitologia) — heroína grega
Europa (satélite) — satélite de Júpiter
Ilha Europa — no canal de Moçambique
Picos da Europa — formação montanhosa do norte de Espanha
Europa (hino) — hino nacional do Kosovo
 — portal web da União Europeia
Europa (álbum) — da banda Covenant
Europa (filme) — de Lars Von Trier (1991)
52 Europa — asteroide

Desambiguações de topônimos